Generali Ladies Linz 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 24 по 30 октября 2005 года. Турнир продолжал серию соревнований в Европе в рамках серии турниров осенней серии, проводящейся в конце года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2005
 Серия турниров 2й категории WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2005 года
2005